Wiktor Afanasjew (1922–1994) – radziecki naukowiec
  Wiktor Afanasjew (ur. 1948) – radziecki kosmonauta